Fumonelix wetherbyi är en snäckart som först beskrevs av Bland 1873.  Fumonelix wetherbyi ingår i släktet Fumonelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
wetherbyi